Raadio 2 (abreviada como R2) é uma estação de rádio estoniana fundada em 1993 e controlada pela empresa Eesti Rahvusringhääling que transmite música e entretenimento para o público jovem e compila a parada musical de álbuns do país, a R2 Eesti müügitabel.

Ligações externas
 

Estações de rádio da Estônia
Estações de rádio dirigidas à juventude
Estações de rádio fundadas em 1993